Mustjärv kan syfta på följande platser:

Estland 

1. Mustjärv, Läänemaa,  (6 ha)
2. Mustjärv, Tartumaa, 
3. Luhasuu Mustjärv i landskapet Võrumaa,  (7 ha)
4. Nohipalo Mustjärv i landskapet Põlvamaa,  (22 ha)
5. Tsolgo Mustjärv i Lasva kommun i Võrumaa,  (6 ha)
6. Paunküla Mustjärv, sjö i Kose kommun i Harjumaa,  (3 ha)

Se även
Mustajärvi (finska)

Robotskapade Estlandförgreningar